bł. Adolf Kolping (1813–1865) – niemiecki ksiądz, założyciel Kolońskiego Związku Katolickich Czeladników
 bł. Adolf Mariano (1910–1936) – hiszpański Brat Szkolny, męczennik